Knjahynytschi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Knjahynytschi (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Knjahynytschi (Jaworiw)